

Cinema 
 Summer – film del 2002 diretto da Phil Price
 Summer – film del 2008 diretto da Kenny Glenaan
 Summer (Leto) – film del 2018 diretto da Kirill Serebrennikov

Musica 
 Summer – album di George Winston del 1991
Summer Son – singolo della band scozzese Texas del 1999, dall'album The Hush
 Summer – album di Johnny Five del 2004
 Summer – EP degli Hawk Nelson del 2009
 Summer – singolo di Calvin Harris del 2014, dall'album Motion

Onomastica 
 Summer – nome proprio di persona inglese femminile
 Summer – cognome di origini inglesi

Persone 
 Cree Summer – doppiatrice, attrice e cantante statunitense
 Donna Summer – cantautrice statunitense
 Jochen Summer – ex ciclista su strada austriaco
 Karen Summer – attrice pornografica statunitense